«Но́ршелланн» () — датский профессиональный футбольный клуб из города Фарум. Основан в 1991 году. Домашние матчи играет на стадионе «Райт ту Дрим Парк». Клуб имеет сильную молодёжную школу и опирается на неё в матчах основного состава.

История

БК «Фарум» (1991—2003) 
Клуб «Фарум» был создан 1 января 1991 года в результате слияния двух футбольных клубов «Farum Idræts Klub» (основан в 1910 году) и «Stavnsholt Boldklub» (основан в 1974 году). БК «Фарум» стал одним из редких удачных случаев слияний клубов в датском футболе, оно было инициировано местными жителями, в том числе заручившись поддержкой тогдашнего мэра Фарума Петера Брикстофте. Нашлись и спонсоры новой команды.

«Норшелланн» (с 2003 года) 
С недавнего времени клуб играет в датской суперлиге. В сезоне 2008/09 «Норшелланн» получил право на выступление в кубке УЕФА. В первом раунде «дикие тигры» одолели эстонский ТФМК, но во втором были повержены греческим «Олимпиакосом».

В 2010 году «Дикие тигры» выиграли Кубок Дании, а в 2011 повторили свой успех. В обоих финальных поединках был повержен футбольный клуб «Мидтьюлланн» (в 2010 — 2-0, а через год — 3-2).

В 2012 году команда впервые в своей истории стала чемпионом страны и впервые в своей истории сыграла в Лиге Чемпионов. По итогам жеребьёвки «дикие тигры» попали в группу к чемпионам Серии А «Ювентусу», чемпионам Украинской Премьер-Лиги «Шахтёру» и к победителям прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов «Челси». В итоге команде удалось завоевать одно очко в матче против «старой синьоры», сыграв со счётом 1-1 благодаря голу со штрафного удара Миккеля Бекманна. В последнем матче группы против «Шахтёра» широкую огласку получил эпизод с нападающим «горняков» Луизом Адриано, который сравнял счёт в матче, проигнорировав эпизод с fair-play. За это бразилец получил одноматчевый бан от УЕФА.

История выступлений

Достижения 
 Чемпион Дании: 2011/12
 Обладатель Кубка Дании (2): 2009/10, 2010/11
 Победитель Кубка Ла Манга: 2012

Основной состав

«Норшелланн» в еврокубках 
 Данные на 16 августа 2018 года

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Главные тренеры 
В скобках годы работы в должности главного тренера «Норшелланна»
  Йорген Андерсен (1992—1994)
  Йорген Тидеман (1994—1999)
  Пер Бенйаминсен (1999—2000)
  Том Нильсен (2000)
  Кристиан Андерсен (2001—2004)
  Джонни Петерсен (2004—2006)
  Мортен Вигхорст (2006—2011)
  Каспер Юльманн (2011—2014)
  Олафур Кристьянссон (2014—2015)
  Каспер Юльманн (2016—2019)
  Флемминг Педерсен (2019—)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Дании